Молочный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Верх-Обского сельсовета.

География 
Расположен в 2 км к юго-западу от поселка Маточный.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)